

Cinema
Anime nere (The Glory Stompers) – film del 1967 diretto da Anthony M. Lanza
Anime nere – film del 2014 diretto da Francesco Munzi

Letteratura
Anime nere – raccolta di racconti del 2007
Anime nere – romanzo del 2008 di Gioacchino Criaco
Anime nere – romanzo del 2013 di Andrea Biondi

Pagine correlate
Anima nera